Padule – nell'italiano regionale (toscano soprattutto), variante del nome comune palude
 Padule – frazione italiana di Sesto Fiorentino (FI)
Padule – frazione italiana di Gubbio in provincia di Perugia

Pagine correlate
Padula (disambigua)
Paduli (disambigua)